Klaipėda (Duits: Memel), een stad in Litouwen
 Memel (rivier), een rivier in Wit-Rusland en Litouwen
 Memelland, een gebied in Litouwen
 Memel (Vrijstaat), een Zuid-Afrikaans dorpje
 een andere naam voor mijt 
 een andere naam voor worm